Melesi – abitanti di Mela (Francia)
Melesi – abitanti di Mele (Italia)